Кюнг () — распространённая швейцарская фамилия. В Германии, как правило, встречаются фамилии либо Юнг, либо Кюн.

 Кюнг, Гвидо — швейцарский философ.
 Кюнг, Кармен (род. 1978) — швейцарская кёрлингистка.
 Кюнг, Патрик (род. 1984) — швейцарский горнолыжник, специализирующийся в скоростных дисциплинах.
 Кюнг, Ханс (1928—2021) — швейцарский богослов и философ, видный представитель либерального течения в католицизме. Известен своим проектом «Глобального этоса».
 Кюнг, Штефан (род. 1993) — швейцарский профессиональный трековый и шоссейный велогонщик.